Милановац може бити:

 Милановац (Жагубица), насеље у општини Жагубица, Браничевски округ, Република Србија
 Милановац (Пећ), насеље у општини Пећ, Пећки округ, Република Србија
 Милановац (Вировитица), насеље града Вировитице, Славонија, Република Хрватска
 Милановац (Велика), насеље у општини Велика, Славонија, Република Хрватска
 Милановац (Црнац), насеље у општини Црнац, Славонија, Република Хрватска

или:
 Горњи Милановац, градско насеље и средиште општине Горњи Милановац, Моравички округ, Република Србија
 Доњи Милановац, градско насеље у општини Мајданпек, Борски округ, Република Србија
 Нови Милановац, насеље у градској општини Аеродром, град Крагујевац, Шумадијски округ, Република Србија